kelvin – unità di misura della temperatura e della temperatura di colore
Kelvin – fiume della Scozia
 Kelvin – azienda italiana del passato, costruttrice di macchine fotografiche
Kelvin – nome proprio di persona inglese maschile
8003 Kelvin – asteroide della fascia principale
William Thomson, I barone Kelvin – fisico e ingegnere britannico
Kelvin Mateus de Oliveira – meglio noto come Kelvin, calciatore brasiliano